A avenida Olinto Meireles é uma avenida da região do Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. É nomeada a partir de Olintho Deodato dos Reis Meirelles, prefeito da cidade entre 1910 e 1914.

Cruza com a Avenida Tereza Cristina, Avenida Waldir Soeiro Emrich e Avenida Afonso Vaz de Melo.

Avenidas de Belo Horizonte